Il doppio maschile dell'AEGON International 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski erano i detentori del titolo 2009, e anche in questa edizione hanno raggiunto la finale, superando in tre set la coppia Fleming/Skupski.

Teste di serie 

 Łukasz Kubot /  Oliver Marach (primo turno)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (campioni)

 Julian Knowle /  Andy Ram (primo turno) 
 Simon Aspelin /  Paul Hanley (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

AEGON International 2010
ATP World Tour 2010